Барсанти () — итальянская фамилия.

Известные носители 
 Барсанти, Алессандро (1858 — 1917) — итальянский археолог.
 Барсанти, Франческо (1690 — 1772) — итальянский композитор.
  (1836 — 1905) — итальянский юрист и политик.
  (1821 — 1864 ) — итальянский священник, инженер и изобретатель.
  (1918 — 1994) — итальянский футболист.
  (1849 — 1950) — итальянский военный.